Берхан — имя, которое носили некоторые ирландские святые. Среди них, согласно мартирологу Таллахта (Martyrology of Tallaght)

 Берхан из Эйгга (Berchán of Eigg), память 10 апреля
 Берхан из Клойн Каона (Berchán of Clúain Caon), память 24 мая
 Берхан (Berchán), память 5 июня
 Берхан из Клойн Соста (Berchán of Clúain Sosta), Оффали. Пророк Ирландский. Автор Пророчеств Берхановых. Память 4 августа, 4 декабря.

Ссылки 
 Lesser-known Irish saints: Berchán of Clúain Sosta